Hawkinsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hawkinsville (Alabama)
 Hawkinsville (Georgia)
 Hawkinsville (Kalifornien)
 Hawkinsville (New York)
 Hawkinsville (Tennessee)
 Hawkinsville (Texas)